James Richardson (ontdekkingsreiziger) (1809-1851), Brits ontdekkingsreiziger in de Sahara
 James O. Richardson (1878-1974), Amerikaans admiraal
 James Richardson (atleet), Brits paralympisch atleet
 James Richardson (darter) (1974-), Brits darter
 James Richardson (missionaris), Brits missionaris
 James Richardson (producent), Brits filmproducent
 Jimmy Richardson (1911-1964), Brits voetballer